Чумбек има више значења:

 Чумбек (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Чумбек (Судзал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику